Андрей Борисович Чиркин () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ четвертого (2003—2007) и пятого созыва (2007—2011).

Биография 
С 1985 по 1993 год проходил службу офицером вооруженных сил. С июля 1993 года работал в постоянном представительстве Хабаровского края при правительстве РФ. С августа 1997 года — первый заместитель главы администрации края, руководитель представительства края при правительстве РФ. В декабря 2001 года назначен представителем в Совете федерации от администрации Хабаровского края. В мае 2003 года возглавил межрегиональный координационный совет «Единой России» по Дальневосточному округу.

Депутат госдумы 
7 декабря 2003 избран депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ четвёртого созыва, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи. Мандат получил 24 декабря в связи с отказом от мандатов идущих перед ним по списку президента Якутии Вячеслава Штырова и губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

2 декабря 2007 года избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 7 ноября 2011 сложил с себя полномочия депутата. Перешел на работу заместителя руководителя управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу.

В июне 2015 года назначен на должность начальника Управления промышленной переработки отходов производства и потребления Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Члены Совета Федерации России (с 2000)